'''Тринитробензол:''' — любое из химических веществ состава CH(NO):
** : 
** : 
** :